Жодейко — фамилия.

 Известные носители 
 Жодейко, Леонид Фролович (1827—1879) — русский живописец-портретист.
 Жодейко, Флор Антонович (1800—1852) — магистр физико-математических наук, надворный советник, директор императорского имения Студенец и школы садоводства.